Макс Заннеман (; ,  — , ) — немецкий композитор и музыкальный педагог.

Учился в школе в Кальбе, затем перебрался в Магдебург, где, в частности, изучал композицию у Кристиана Фридриха Эрлиха, затем продолжил образование под руководством Германа Финценхагена. Во второй половине 1880-х гг. работал как учитель музыки и музыкальный критик. В 1894 году основал Магдебургскую консерваторию, среди педагогов которой на рубеже веков были Зигфрид Карг-Элерт и Теофил Форххаммер. Руководил студенческими концертами. Сочинял камерную, фортепианную и вокальную музыку, наибольшее внимание привлекла серия ультрапатриотических песен для голоса и фортепиано, выпущенных Заннеманом в 1914 году: «Новая немецкая боевая песнь» (), «На Париж хотим идти мы маршем» () и т. д. После завершения Первой мировой войны преподавал клавир в Балленштедте.

Примечания

Ссылки 
 Peter Berendt. Sannemann, Max  // Magdeburger Biographisches Lexikon

Композиторы Германии
Академические музыканты Германии
Музыкальные педагоги Германии